Knattspyrnufélagið Haukar − klub piłkarski pochodzący z miasta Hafnarfjörður. Został założony w 1931 roku. Swoje mecze rozgrywa na stadionie Asvellir o pojemności 1400 osób.

Oprócz sekcji piłkarskiej klub posiada także sekcję narciarską, szachową, koszykarską, piłki ręcznej i karate.

Bilans ligowy od sezonu 1977

Strony klubowe 
 Strona oficjalna

Islandzkie kluby piłkarskie
Sport w Hafnarfjörður
Kluby piłkarskie założone w 1931